Факко () — итальянская фамилия.
Носители:
 Факко, Джакомо (, 1676—1753) — итальянский композитор, скрипач.
 Уго Факко де Лагарда (, 1896—1982) — итальянский писатель, партизан.
 Факко Бонетти, Джанфранко (, род. 1940) — дипломат Итальянской Республики и Мальтийского ордена.
 Факко, Марио (, род. 1946) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Факко, Леонардо (, род. 1964) — итальянский журналист, либертарианец, владелец и основатель издательства «Leonardo Facco Editore», соучредитель и управляющий директор организации «Movimento Libertario».